Onagra é o nome comum dado a diversas espécies vegetais: 
 Oenothera biennis
 Oenothera glazioviana